

Колхозне — село, Осакаровський район, Карагандинська область

Колхозне — село, Балаклавський район, Севастопольська міська рада, АР Крим

Див. також 
 Колгоспне